István Varga (bokser)
 István Varga (kierowca)
 István Varga (polityk) – minister gospodarki